Rhipidistia — клада лопатеперих, що включає 4-ногих і дводишних риб. Анатомічні деталі, включаючи особливості кісток черепа, складчасту зубну емаль та елементи парних плавців, які певною мірою відповідають кісткам кінцівок чотириногих, підтверджують гіпотезу про те, що рипідисти, такі як Osteolepis, були дуже тісно пов'язані з наземними хребетними.

Кладограма 
Кладограма, представлена нижче, заснована на дослідженнях, зібраних Філіпом Жанв'єром та іншими для вебпроекту «Дерево життя» та Шварц 2012 року:

Примітки 

Систематика ссавців
Лопатепері